Ла Бретања има више значења:

 Ла Бретања (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Бретања (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику